Принс-Риджент (устар. Регента Принца пролив; ) — пролив, отделяющий остров Сомерсет от полуострова Бродер острова Баффинова Земля в Канадском Арктическом архипелаге.

География 

Пролив Принс-Риджент на севере соединяется с проливом Ланкастер, а на юге переходит в залив Бутия. Ширина пролива в северной части составляет 64 км, в южной части — 105 км. По всей длине пролива большие глубины и нет островов. Окружающие пролив острова административно относятся к территории Нунавут Канады.

Примечания

Ссылки 
 
 Большой атлас мира, издательство «Ридерз Дайджест», 2007, стр. 242—243, ISBN 978-5-89355-169-3

Проливы Северного Ледовитого океана
Проливы Нунавута